Digiti kan syfta på:
 Digiti pes – tår på djur
 Digiti manus – handens fem extensioner